Kramel ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Kramel (1903–1975), deutscher Gewerkschafter
 Herbert Kramel (1936–2022), österreichischer Architekt und Hochschullehrer